Miejscowości w USA:
 Olds – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Henry
Gminy w USA:
 Olds (ang. Olds Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Greene